George Graham puede referirse a:

 George Graham (1673-1751), relojero británico.
 George Graham (1944-), futbolista británico.